О́ндржей Мо́равец (; 9 июня 1984, Усти-над-Орлици, Чехословакия) — чешский биатлонист, чемпион мира 2015 года в смешанной эстафете, трёхкратный призёр Олимпийских игр в Сочи, многократный призёр этапов Кубка мира.

Завершил карьеру 14 марта 2021 года.

Спортивная карьера 
В 2001 году дебютировал на юниорском чемпионате мира. Всего на 5 юниорских чемпионатах мира завоевал 8 медалей (3 серебряные и 5 бронзовых). Также участвовал на 3 юниорских чемпионатах Европы, завоевав 6 медалей (5 золотых и 1 серебряную). В сезоне 2002/03 дебютировал в Кубке мира. В сезоне 2004—2005 впервые в карьере набрал кубковые очки, заняв 29-е место в спринте. В дальнейшем выступал крайне нестабильно, во многом из-за плохой стрельбы. Наивысшим достижением Моравца стало 1-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Хольменколлене в 2013 году.

Самым успешным периодом в карьере Моравца стала пятилетка с 2013-го по 2017-й годы. За этот период он завоевал 8 медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх (золотую, 4 серебряные и 3 бронзовые).

Среди других достижений спортсмена можно отметить его результаты в летнем биатлоне: он завоевал 2 серебра, в эстафете и спринте, а также бронзу в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону 2006 года в Уфе, стал двукратным чемпионом мира по летнему биатлону 2014 года в Тюмени. На чемпионате мира по летнему биатлону 2018 года в Нове-Место-на-Мораве завоевал золото в гонке преследования и 2 серебра, в эстафете и спринте.

Личная жизнь 
В 2013 году Моравец женился на своей давней подруге Веронике. В 2016 году у них родилась дочь Розалия, а в 2018 году сын Ондржей. Проживает вместе с семьей в городе Летоград.

Кубки мира 
 2004/2005 — 83-е место (9 очков)
 2005/2006 — 51-е место (59 очков)
 2006/2007 — 55-е место (42 очка)
 2007/2008 — 45-е место (81 очко)
 2008/2009 — 99-е место (9 очков)
 2009/2010 — 66-е место (69 очков)
 2010/2011 — 51-е место (117 очков)
 2011/2012 — 28-е место (300 очков)
 2012/2013 — 12-е место (603 очка)
 2013/2014 — 15-е место (465 очков)
 2014/2015 — 6-е место (655 очков)
2015/2016 — 25-е место (373 очка)
2016/2017 — 12-е место (594 очка)
2017/2018 — 27-е место (294 очка)

Статистика выступлений в Кубке мира 2012—2013

Примечания 

Биатлонисты Чехии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы мира по летнему биатлону